Yogyakarta est, en Indonésie :
 la ville de Yogyakarta ;
 le territoire spécial de Yogyakarta ;
 le sultanat de Yogyakarta.
Le terme réfère également aux Principes de Yogyakarta, un texte fondateur sur la reconnaissance des droits des personnes LGBTIQ+.